Deeper – album dei Delirious? del 2001
Deeper – singolo di Ella Eyre del 2013
 Deeper – album di Julie Anne San Jose del 2014
Deeper – album di Lisa Stansfield del 2018
Deeper - casa di produzione pornografica statunitense

Altri progetti